Са́нта Блу́мберга (, в замужестве Са́нта Блу́мберга-Бе́рзиня, ; ) — латвийская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
кёрлингистка:
 : золото (, ), серебро (2015, ), бронза (2016).
 : золото (2012, 2015), серебро (2013, 2014).
 : серебро (2015).
 : золото (2016, , ), бронза (2015).

тренер клубных команд:
 : золото (2016, 2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Латвии